La Copa de Francia 2013-14 es la edición 97 del segundo más prestigioso torneo del fútbol francés. Esta otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Liga Europea de la UEFA 2014-15.

Fase final

Véase también 

 Ligue 1 2013-14
 Ligue 2 2013-14
 Copa de la Liga de Francia 2013-14
 Supercopa de Francia

2013/14
Fútbol en 2013
Fútbol en 2014